Ajustement peut désigner :
 ajustement, en mécanique, un assemblage libre ou serré entre une pièce extérieure contenante (alésage) et une pièce intérieure contenue (arbre) (en anglais, engineering fit) ;
 ajustement, en chiropratique, le geste thérapeutique précis du chiropraticien.

Voir aussi 
 Ajustement de courbe
 Ajustement affine, en mathématiques, la recherche d'une droite permettant de modéliser la relation entre deux phénomènes statistiques
 Ajustement pour l'âge